Freier Fall steht für:

 Freier Fall (Physik)
 auch der Zustand der Schwerelosigkeit wird in der Physik als Freier Fall bezeichnet 
 der Zustand der Mikrogravitation wird in der Physik als annähernd Freier Fall bezeichnet
 Freier Fall (Album)
 die Phase ohne Schirm beim Fallschirmspringen
 Freier Fall (Film)
 Freier Fall: Johanna K., Dokumentarfilm
 Der Bulle von Tölz: Freier Fall
 Stralsund: Freier Fall, deutscher Fernsehfilm von Martin Eigler (2013)